1 Armia (Imperium Rosyjskie)
 1 Armia (Biali) – formacja wojskowa Białych pod dowództwem gen. Anatolija Piepielajewa

Zobacz też 
 1 Armia
 1 Armie Armii Czerwonej:
 1 Armia Konna
 1 Armia Pancerna (ZSRR)
 1 Gwardyjska Armia Pancerna
 1 Armia (ZSRR)
 1 Gwardyjska Armia
 1 Armia Uderzeniowa
 1 Armia Lotnictwa Bombowego
 1 Armia Lotnictwa Myśliwskiego
 1 Armia Lotnicza